Johannes Stobaeus (letterkundige), Byzantijnse geleerde 
Johann Stobäus (musicus), Duits zanger en componist